Grytkobben är klippor i Finland.   De ligger i kommunen Kyrkslätt i landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Grytkobben är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Grytkobben.  Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Öar i Kyrkslätt
Finländska öar i Finska viken